Opawa kan syfta på följande platser:

Nya Zeeland 

 Opawa (del av en befolkad plats), Canterbury, Christchurch City, 
 Opawa (vattendrag i Nya Zeeland, Bay of Plenty), Whakatane District,

Polen 

 Opawa (ort), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat kamiennogórski,

Tjeckien 

 Opawa (vattendrag i Tjeckien), Mähren-Schlesien, 
 Opava, ort, Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar